Монпеза́т () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Ломбес. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32289.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 45 км юго-западнее Тулузы, в 45 км к юго-восточнее от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 241 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 162 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 121 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 74,7 %, в 1999 году было 72,8 %). Из 121 активных жителей работали 110 человек (58 мужчин и 52 женщины), безработных было 11 (1 мужчина и 10 женщин). Среди 41 неактивной 13 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Ветряная мельница Жансак (1801 год). Исторический памятник с 2004 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер